Le Festival les Courants est un festival de musique ska/reggae/chanson française qui se déroule chaque année le premier week-end de juillet dans la ville d'Amboise dans le département d'Indre-et-Loire. Le festival comprend également lors de cette période des expositions photos, un festival BD, des soirées cinéma ou encore des brocantes de CD et vinyles.

Édition 2015 
Il s'agit de la  du festival.

Le jeudi  (soirée gratuite tremplin)

Le vendredi  :
 Cabadzi
 Les Bardeaux
 Naaman
 Les Bardeaux
 Debout sur le zinc
 KKC
 Opium du peuble

Le samedi  :
 Volutes
 Les yeux de la tête
 La fanfare en pêtard
 Collectif 13
 Zebda
 Ackboo
 Tagada Jones

Édition 2014 
Il s'agit de la  du festival.

Le jeudi  (soirée gratuite tremplin) :
 Les Fouteurs de bringues
 Hit & J
 Midjo
 Big Yaz Explosion
La soirée s'est clôturée avec le groupe Dirty South Crew (hors tremplin).

Le vendredi   :
 Gojira
 Lofofora
 Pigalle
 La Belle bleue
 Arcania
 Le Pain des fous

Le samedi  :
 Têtes Raides
 Sinsemilia
 Soviet suprem
 Magenstria
 OWSL 2.S
 Ena Echo
 Midjo (Hit & J, vainqueur du tremplin, n'étant pas disponible pour le samedi, le deuxième groupe s'est vu proposer l'ouverture de la soirée).

Édition 2013 

Le jeudi  (soirée gratuite tremplin) :
 Cruskin
 Mozaïk Ethnik
 Dirty Charly
 Un petit air de rien
La soirée s'est clôturée avec le groupe Socks Appeal (hors tremplin).

Le vendredi  :
 Broussaï
 Camping de luxe (formation réunissant Les Fils de Teuhpu et Les Hurlements d'Léo)
 La caravane passe
 Le bal des enragés
 Drakwald
 The Riots

Le samedi  :
 Les Ogres de Barback
 Stupeflip
 Punish Yourself
 Vengeur démasqué
 Quiproquo
 Les garçons trottoirs
 Un petit air de rien (vainqueur tremplin du jeudi)

Édition 2012 

Une quinzaine de groupes musicaux se sont relayés sur la scène et les pelouses des Courants les 5, 6 et .

Le jeudi  (soirée gratuite tremplin) :
 Farlight
 Sad Satue
 Phonocratie
 Thomas JeanJean
La soirée s'est achevée par la représentation du groupe Le pain des fous (hors tremplin).

Le vendredi  :
 Le Peuple de l'Herbe
 Marcel et son Orchestre
 HK & Les Saltimbanks
 Thomas JeanJean (vainqueur tremplin du jeudi)
 Les Monstroplantes
 La Banda Limeray

Le samedi  :
 Danakil
 Collectif "On y pense" réunissant Le pied de la pompe, Guizmo de Tryo, Olivier Leite dit Zeitoun de La Rue Kétanou, et Alee
 Les Hurlements d'Léo
 R.wan
 Laréplik
 Arco Iris
 La banda Limeray

Édition 2011 
Les 1er et le . La .

Le vendredi 
 Les Têtes Raides
 Le pieds de la pompe
 Sergent Garcia
 Le Ninja vs le ponk do bollywood
 Los Torpillos

Le samedi 
 Les Fatals Picards
 Joseph Cantalou
 Babylon Circus
 Enzel Cafe
 Les Ramoneurs de menhirs
 La Flanfar aux pruneaux
 Los Torpillos

Édition 2010 
Les 3 et le . La .

Ont participé :
 Sanseverino
 Les Wampas
 Debout sur le Zinc
 Florent Vintrigner
 Les Rois De La Suède
 Mes Aïeux
 Rageous Gratoons
 La Goutte au Nez
 La Banda Jul
 Tempo Oiô

Édition 2009 

Le jeudi  (soirée gratuite tremplin) :

 Mozaik Ethnik
 Obscène Karma
 Magenstria

Les 3 et le .  ont assisté à la  du festival en 2009.

Ont participé :

Fatals Picards
La Rue Kétanou
La Ruda
As de Trêfle
Debout sur le Zinc (remplacé par Karkwa)
 Monty Picon
Karimouche
Red Cardell
 Arsène Lupunk
 Los Torpillos
 Magenstria (groupe vainqueur du tremplin)

Édition 2008 
Les 5 et le . La  du festival.

Ont participé :
 Marcel Et Son Orchestre
 Les Fils de Teuhpu
 Mell
 Sangria Gratuite
 Alf et les Dindons
 Burning Heads
 Zvinkels
 The Heavy
 The Washing Machine Compagnie
 La Jarry

Édition 2007 
Les 6 et le . La  du festival.

Le vendredi 
 Les Ogres de Barback
 Aldebert
 Toma Sidibé
 Bonamia
 Béèleska

Le samedi 
 Zazie
 Oldelaf et Monsieur D
 Courir les Rues
 Pierô
 Les Sylvain Picot

Édition 2006 
Les 6 et le . La  du festival.

Le vendredi 
 Clarika
 La Grande Sophie
 Joseph Cantalou
 Femmouzes T.
 Maxi Monster Music Show

Le samedi 
 Ministère Magouille
 Mes Souliers Sont Rouges
 Les Caméléons
 Arthur H

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Festival de musique en Centre-Val de Loire
Les Courants
Amboise